Алекса́ндр Степа́нович Викторе́нко (род. 29 марта 1947, с. Ольгинка, Октябрьский район, Северо-Казахстанская область, Казахская ССР) — советский и российский лётчик-космонавт, полковник (1987), космонавт 1-го класса, лётчик-испытатель 3-го класса.

62-й космонавт СССР, 204-й космонавт мира.

Биография 
Сын военнослужащего. В 1965 окончил Сухарабовскую среднюю школу в Северо-Казахстанской области.

В Вооружённых Силах СССР с 1965 года. В 1969 году окончил с отличием Оренбургское высшее военное авиационное училище лётчиков имени И. С. Полбина. С июня 1969 года служил в ВВС Балтийского флота: старший лётчик 759-го отдельного минно-торпедного авиационного полка (Храброво), с октября 1971 года — командир корабля и правый лётчик 240-го гвардейского морского ракетоносного авиационного полка, с 13 августа 1973 — командир корабля 15-го отдельного дальнего разведывательного авиационного полка (Чкаловск). Освоил самолёты Ил-28Р и Ту-22Р.

В мае 1978 года зачислен в отряд космонавтов Центра подготовки космонавтов имени Ю. А. Гагарина (ЦПК имени Ю. А. Гагарина) на должность слушателя-космонавта. В феврале 1982 года завершил общекосмическую подготовку и получил квалификацию «космонавт-испытатель». В это же время с октября 1978 по июль 1979 года проходил подготовку в качестве слушателя 267-го Центра испытания авиационной техники и подготовки летчиков-испытателей в городе Ахтубинске Астраханской области по программе «Буран».

С 1982 года готовился к космическим полётам в рамках международных космических программ «Интеркосмос».

Свой первый космический полёт совершил с 22 по 30 июля 1987 года в качестве командира 1-й экспедиции посещения на орбитальный комплекс «Мир» по советско-сирийской программе. Стартовал на космическом корабле «Союз ТМ-3» вместе с бортинженером А. П. Александровым и космонавтом-исследователем Мухаммедом Фарисом, произвёл посадку на корабле «Союз ТМ-2» вместе с А. И. Лавейкиным и М. Фарисом.

В июле 1988 года назначен командиром 4-й группы космонавтов ЦПК им. Ю. А. Гагарина, а в апреле 1990 — командиром 1-й группы отряда космонавтов ЦПК.

Второй космический полёт был уже длительным: с 6 сентября 1989 по 19 февраля 1990 года. Его выполнил командиром 5-й основной экспедиции на станцию «Мир» и космическом корабле «Союз ТМ-8» вместе с А. А. Серебровым. Во время полета выполнил 5 выходов в открытый космос, в которых были произведены испытания новых скафандров «Орлан-ДМА» и впервые в мире — автономного средства передвижения космонавта (СПК, так называемый «космический мотоцикл»). После доставки на станцию 13 февраля А. Баландиным и А. Соловьёвым Знамени Мира работал по программе «Космос-Человек-Культура».

Третий космический полёт также был длительным: с 17 марта по 10 августа 1992 года в качестве командира 11-й основной экспедиции на орбитальной станции «Мир» и космическом корабле «Союз ТМ-14», члены экипажа — бортинженер А. Ю. Калери и космонавт-исследователь Клаус-Дитрих Фладэ. Во время полета выполнил 1 выход в открытый космос.

В своём четвёртом космическом полёте с 3 октября 1994 года по 22 марта 1995 года вновь был командиром 17-й основной экспедиции на ОК «Мир» и КК «Союз ТМ-20». На этом раз членами экипажа были бортинженер Елена Кондакова и космонавт-исследователь Ульф Мербольд (через 49 суток полёта вернулся на Землю, в составе экспедиции полёт продолжил врач-космонавт-исследователь В. В. Поляков).

Итого совершил четыре космических полёта на орбитальную станцию «Мир» (в том числе три длительных) общей продолжительностью 489 суток 1 час 35 минут 17 секунд. За 6 выходов в открытый космос пробыл за бортом станции 19 часов 39 минут.

Кроме того, за период работы в отряде космонавтов Александр Викторенко прошёл полный курс подготовки и был дублёром командиров экипажей при стартах космических кораблей «Союз Т-14» (17.09.1985), «Союз Т-15» (13.03.1986), «Союз ТМ-7» (26.11.1988), «Союз ТМ-13» (2.10.1991), «Союз ТМ-19» (1.07.1994).

Является высококласным специалистом, военный лётчик 1-го класса (1973), лётчик-испытатель 3-го класса (1979), инструктор парашютно-десантной подготовки (1979), космонавт 1-го класса (1992). Освоил более 10 типов самолётов, имеет налёт свыше 2 000 часов, выполнил более 150 прыжков с парашютом.

Уволен из отряда космонавтов по возрасту 21 июля 1997 года. В этом году ему исполнилось 50 лет.

Живёт в Звёздном городке.

Статистика

Воинские звания 
 Лейтенант (25.04.1969).
 Старший лейтенант (17.08.1971).
 Капитан (18.08.1973).
 Майор (7.09.1978).
 Подполковник (23.02.1982).
 Полковник (5.08.1987).

Награды 
 Герой Советского Союза (30.07.1987).
 Орден «За заслуги перед Отечеством» III степени (10.04.1995) — за мужество и героизм, проявленные во время длительного космического полёта на орбитальном научно-исследовательском комплексе «Мир».
 Орден Дружбы народов (11.08.1992) — за успешное осуществление длительного космического полёта на орбитальной станции «Мир» и проявленные при этом мужество и героизм.
 Орден Ленина (30.07.1987).
 Орден Октябрьской Революции (19.02.1990) — за успешное осуществление космического полёта на орбитальном научно-исследовательском комплексе «Мир» и проявленные при этом мужество и героизм.
 Медаль «За заслуги в освоении космоса» (12.04.2011) — за большие заслуги в области исследования, освоения и использования космического пространства, многолетнюю добросовестную работу, активную общественную деятельность.
 Медаль Алексея Леонова (Кемеровская область, 2015) — за шесть совершённых выходов в открытый космос.
 Герой Сирийской Арабской Республики (1987)
 Командор ордена «Почётного легиона» (Франция, март 1999).
 Офицер ордена «Почётного легиона» (Франция, 1988).
 Почётный гражданин городов Калининград (25.05.1988) и Алеппо (Сирия).
 Золотая медаль имени К. Э. Циолковского Академии наук СССР

См. также 
 Орбитальная станция «Мир»

Примечания

Литература 
 
 
 Викторенко Александр Степанович // Казахстан: Национальная энциклопедия. Т.1. — Алматы, 2004. — С.504.
 Викторенко Александр Степанович // Северо-казахстанская область: Энциклопедия. — Алматы: Арыс, 2004. — С.197

Ссылки 
 
 Биография А. С. Викторенко на сайте «Аstronaut.ru».
 А. С. Викторенко на сайте «Испытатели».
 Биография на сайте ФКА.
 Космонавт Александр Викторенко. Видеоэнциклопедия «Космонавты» // Телестудия Роскосмоса.
 Программа «Космос-Человек-Культура».

Выпускники Оренбургского высшего военного авиационного Краснознамённого училища лётчиков
Лётчики морской авиации СССР
Лётчики-испытатели СССР
Космонавты России
Почётные граждане Калининграда